Por Annville pode estar à procura de:
Annville (Kentucky)
Annville (Pensilvânia)
Annville (Nova Iorque)

Desambiguação